Lord Carlyle steht für Adelstitel
Lord Carlyle of Torthorwald
Lord Carlyle and Eskdaill